Salpinctes bezeichnet:

 eine Gattung in der Familie der Zaunkönige (Troglodytidae), siehe Salpinctes (Gattung) oder Felsenzaunkönig (Salpinctes obsoletus; einzige bzw. häufigste Art)
 eine Gattung innerhalb der Familie Hundsgiftgewächse (Apocynaceae), siehe  Salpinctes (Pflanzengattung)